GSG Guido de Brès, een scholengemeenschap in Amersfoort
GSG Leo Vroman, een scholengemeenschap in Gouda
Regius College Schagen, een scholengemeenschap in Schagen (Voorheen GSg Schagen)
Moko, voorheen GSG, een Duits-Zwitsers motorfietsmerk